CAF – Afrikai Labdarúgó-szövetség
 CAF – spanyol vasútijármű-gyár